Shoutcast — кроссплатформенное бесплатное серверное ПО компании Nullsoft. Предназначено для организации потокового вещания цифрового аудио/видео сигнала в формате MP3, AAC, AACplus, NSV, как в локальную сеть, так и в Интернет. Прост в установке, настройке и управлении.

Минимальный набор для организации вещания состоит из собственно сервера Shoutcast (или демона), и источника, в простейшем случае реализуемого программой Winamp или аналогичного программного плеера с соответствующим плагином, кодирующим аудиосигнал с требуемым качеством, и передающего его в потоковом режиме серверу Shoutcast, для последующей передачи оного подключившимся к серверу клиентам, в качестве которых выступает любой программный плеер с поддержкой потокового вещания.

В настоящее время существует большое число интернет-радиостанций, вещающих с использованием данного ПО.

Имеется панель управления на основе Web-интерфейса.
Имеется возможность на одном компьютере установить одновременно несколько служб сервера Shoutcast.

См. также 
 Icecast

Ссылки 
 SHOUTcast по-русски  — форум посвящённый интернет-радиовещанию
 Настройка SHOUTcast под Linux 

Серверы
Дочерние компании WarnerMedia